Mediacentrale (bedrijf), een bedrijf dat het plaatsen van advertenties centraliseert
Mediacentrale (Groningen), een kantoorgebouw in de Nederlandse stad Groningen